Alte Landschaft bezeichnet:
 das Fürstenland in der Ostschweiz.
 das älteste Territorium der Stadt Freiburg im Üechtland, siehe Alte Landschaft (FR)